Детска Евровизия 2017 (на английски: Junior Eurovision Song Contest 2017; на грузински: 2017 წლის საბავშვო ევროვიზიის სიმღერის კონკურსს) е 15-о ежегодно издание на едноименния конкурс за малки изпълнители.

История 
Провежда се на 26 ноември 2017 г. в Олимпийски дворец, Тбилиси, Грузия, след като Мариам Мамадашвили печели детския конкурс през 2016 г. във Валета, Малта с песента „Mzeo“ с 239 точки.

През тази година участват 16 страни, като няма дебютиращи страни, завръща се Португалия след последното си участие през 2007 г., докато България и Израел се оттеглят.

Победител тази година в детския конкурс е Полина Богусевич от Русия с песента „Wings“ със 188 точки. Това е втора победа за Русия (след 2006 г.). На второ място е страната-домакин Грузия със 185 точки, а на трето място е Австралия със 172 точки.

Българско участие 
На 23 май 2017 г. екипът на БНТ от „Евровизия България“ разпространи официално потвърждение за участието на България в конкурса. На 7 юни 2017 г. обаче, БНТ оттегли потвърждението си за участие и пусна информацията, че след избора на нов генерален директор на БНТ ще бъде решено дали ще има българско участие на това издание. На 9 август 2017 г. официално е обявено, че България няма да участва в детския конкурс.

Участници

Гласуване 

 О. Г. – Онлайн гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки от журитата:

Разделени резултати

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Вижте също 
 Евровизия 2017

2017 година
2017
Грузинска музика
История на Тбилиси
Култура в Тбилиси
2017 година в Европа